Clifford kan syfta på:

 Clifford (film) – en film från 1994
 Clifford (auktor) – en auktorsförkortningför flera personer
 Clifford (efternamn) - ett engelskt efternamn

Geografi

Storbritannien
 Clifford, Devon
 Clifford, Herefordshire
 Clifford, West Yorkshire
 Clifford Chambers, Warwickshire